Класиране и резултати на група A от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група A са определени между участниците на среща във Франкфурт, Германия на 21 и 22 февруари.

Голмайстори 
8 гола
  Мирослав Клозе

4 гола
  Марвин Огунджими

3 гола

2 гола

1 гол

Автоголове
  Рашад Фархад Садигов (за Германия)
  Арне Фридрих (за Австрия)

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012